Эдвард фон Лынгус () — псевдоним эстонского художника, работающего анонимно в стиле трафаретного граффити. Его работы высоко ценятся СМИ, а также в культурных институтах по всей стране, несколько из них даже хранятся в художественном музее Тарту. 

За стиль создания своих работ, которые затрагивают различные политические и социальные аспекты жизни, использование трафаретов и анонимность Эдварда фон Лынгуса зачастую сравнивают с Бэнкси.

В 2014 году он получил премию Tartu City Culture Award за своё граффити «Конопляная Борода и Охотник на ведьм» (), затрагивающее вопрос войны с коноплеводством. На нём показан персонаж эстонской детской книги Эно Рауда «Муфта, Полботинка и Моховая Борода» Моховая Борода, борода которого вместо мха состоит из листьев конопли.

В январе 2019 года Эдвард фон Лынгус получил Премию культуры Министерства иностранных дел Эстонии за проект цифрового уличного искусства «(R)estart Reality». В рамках проекта, который проходил при председательстве Эстонии в Европейском союзе, и юбилейной программы празднования 100-летия Эстонской Республики, он посетил 11 европейских столиц: Брюссель, Рим, Берлин, Хельсинки, Копенгаген, Париж, Лондон, Вильнюс, Ригу, Вену и Будапешт. Художник изобразил на стенах городов персонажей, связанных с культурой и историей Эстонии. При этом их всех можно «оживить» при помощи специального приложения и технологии дополненной реальности.

Примечания 

Персоналии:Тарту
Граффитисты
Художники Эстонии